Ernst Theumer ist der Name folgender Personen:

* Ernst Theumer (Politiker, 1833) (1833–1904), böhmischer Politiker, Mitglied des Abgeordnetenhauses
 Ernst Theumer (Politiker, 1890) (1890–1978), österreichischer Politiker (SPÖ), Bezirksvorsteher von Floridsdorf
 Ernst von Theumer senior (* 1926), österreichischer Kameramann, Filmproduzent, Filmregisseur und Drehbuchautor
 Ernst von Theumer junior (* 1949), österreichischer Fernsehproduzent